Alastair Fothergill (1960-), producteur et réalisateur britannique ;
 John Fothergill (1712-1780), médecin et botaniste britannique ;
 William Fothergill Cooke (1806-1879), inventeur britannique.